Głęboka woda – powieść Patricii Highsmith (1957)
 Głęboka woda – polski serial telewizyjny (2011–2013)
 Głęboka woda – amerykański film w reżyserii Adriana Lyne’a, ekranizacja powieści